Viradouro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Viradouro (ort), São Paulo, 
 Viradouro (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar